Гароза () — топоним в Латвии:
 Гароза — село в Межотненской волости Бауского края.
 Гароза — село в Салгальской волости Озолниекского края.
 Гароза — железнодорожная станция в Салгальской волости Озолниекского края, на линии Елгава — Крустпилс.